Cruz das Almas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cruz das Almas (ort), Bahia, 
 Cruz das Almas (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar